

Persone 
 A.J. Styles – wrestler statunitense
 Archie Styles – ex calciatore inglese
 Darren Styles – disc jockey e producer happy hardcore britannico
 Edwin Styles – attore britannico
 George Styles – militare britannico
 Harry Styles – cantautore britannico
 James Styles – politico australiano
 Joey Styles – conduttore televisivo statunitense
 Keni Styles – attore pornografico statunitense
 Lena Styles – giocatore di baseball statunitense
 Lorenzo Styles – ex giocatore di football americano statunitense
 Lynn Styles – attrice irlandese
 Nadia Styles – attrice pornografica statunitense
 Peter Styles – geologo britannico
 Peter Styles – politico australiano
 Rob Styles – arbitro di calcio inglese
 Styles P (Danny Styles) – rapper statunitense
 Walter Styles – militare e politico britannico
 Wes Styles – cantautore, compositore e produttore discografico statunitense
 William Styles – tiratore britannico

Altro 
 The Styles – gruppo musicale rock italiano

Pagine correlate 
 Style